VC Olympia steht für die folgende Volleyballmannschaften:

 VC Olympia Berlin
 VC Olympia Dresden
 VC Olympia Hamburg
 VC Olympia Kempfenhausen
 VC Olympia München
 VC Olympia Münster
 VC Olympia Pirna
 VC Olympia Sinsheim
 VC Olympia Schwerin